Ро́берт Уэ́ллс, 8-й барон Уи́ллоуби из Э́рзби (; ум. 19 марта 1470) — единственный сын и наследник Ричарда Уэллса, 7-го барона Уэллса, и Джоан Уиллоуби, 7-й баронессы Уиллоуби де Эрзби. Роберт был основной движущей силой в так называемом «восстании Уэллса» против короля Эдуарда IV в 1470 году.

Биография

Происхождение 
Роберт был единственным сыном Ричарда Уэллса, 7-го барона Уэллса, и его жены Джоан Уиллоуби, единственной дочери и наследницы Роберта Уиллоуби, 6-го барона Уиллоуби де Эрзби, и его второй жены Элизабет Монтегю; помимо Роберта в семье был ещё один ребёнок — дочь Джоан.

Мать Роберта унаследовала титул и владения отца в 1452 году. Джоан Уиллоуби умерла в 1462 году; с её смертью Роберт получил титул барона Уиллоуби де Эрзби и владения матери. Поскольку Роберт не имел детей, предполагаемой наследницей при брате стала его единственная сестра Джоан. 4 февраля 1467 года Роберт получил должность мирового судьи в Линкольншире.

Роберт был женат на Элизабет Буршье (ум. 1470), дочери Джона Буршье, барона Бернерса, и Марджери Бернерс, дочери и наследницы сквайра Ричарда Бернерса. Элизабет пережила мужа всего на несколько месяцев и была похоронена рядом с ним в Донкастере.

Восстание Уэллса 
К 1470 году недовольство правлением короля Эдуарда IV вылилось в восстание, которым руководил человек, известный под именем Робин из Ридсдейла. В результате восстания погибли многие видные сторонники Йорков; король простил бунтовщиков, однако беспорядки в Линкольншире продолжались. Вскоре Роберт и его отец примкнули к бунту под предлогом того, что устали от бесчинств йоркистов в окру́ге и бездействия короля в отношении их преступлений. Роберт распространил ряд прокламаций в Линкольншире, призывавших людей противостоять королю, который, как он утверждал, пришёл, чтобы наказать местных жителей, поддерживавших ранее восстание Ридсдейла, в нарушение помилования, которое сам же король и дал.

Отец Роберта претендовал на единоличное господство в Линкольншире; однако конкуренцию ему составляли весьма влиятельные сторонники короля — Хамфри Буршье, барон Кромвель, и сэр Томас Бург, родственник Эдуарда IV. В феврале 1470 года Роберт напал на  в Гейнсборо. Этот инцидент, как полагают некоторые историки, стал результатом заговора графа Уорика, желавшего спровоцировать короля; однако другие историки считают, что это была просто частная война за влияние. Король вызвал отца Роберта и сэра Томаса Даймока, который был женат на тётке Роберта — Маргарет, в столицу для дачи объяснений. Опасаясь гнева Эдуарда IV, оба они идти к нему отказались и укрылись в убежище в Вестминстерском аббатстве, откуда выманить их удалось только обещанием королевского помилования, которое было предоставлено 3 марта 1470 года. К этому времени Роберт открыто примкнул к взбунтовавшимся графу Уорику и Джорджу, герцогу Кларенсу. После помилования отца Роберта и его зятя король взял их под арест и отправился на север, чтобы лично подавить мятеж в Линкольншире.

Узнав о случившемся, Роберт стал называть себя «капитаном общин Линкольншира» и к 4 марта сумел собрать достаточно войск, чтобы противостоять королю. В это время Уорик и Кларенс отправляли письма королю, в которых утверждали, что собирают армии, чтобы поддержать его; таким образом они надеясь, что Роберт сможет завлечь короля в ловушку. Король предложил Роберту решить всё миром; Роберт отозвал войска, но сложить оружие отказался. В ответ 12 марта 1470 года в Стамфорде король казнил Уэллса-старшего и Даймока. В день казни отца Роберт дал сражение при Лоускот-филд, но был наголову разбит. Он был схвачен вместе с документами, подтверждавшими участие в восстании Уорика и Кларенса, которые были вынуждены бежать из страны. Уэллс признался в своей измене и назвал Уорика и Кларенса «партнерами и главными провокаторами» восстания. Роберт был обезглавлен 19 марта 1470 года в Донкастере.

Судьба титулов и владений 
Наследницей обширных владений и титулов Уиллоуби и Уэллсов стала сестра Роберта — Джоан; однако и Роберт, и его отец были лишены прав и титулов. 25 апреля король конфисковал земли Уиллоуби и Уэллсов, однако 1 июня владения были переданы Джоан и её мужу Ричарду Гастингсу. Ричард Гастингс был сторонником Йорков и младшим братом Уильяма, барона Гастингса из Эшби де Ла Зуш. Джоан не оставила наследников: она родила одного ребёнка — сына Энтони, который умер ещё при жизни отца. По условию короля владения Джоан после её смерти должны были перейти её супругу. Согласно современной доктрине, Джоан также унаследовала баронства Уиллоуби де Эрзби и Уэллс после казни брата.

Джоан умерла до 23 января 1475 года. Точная дата неизвестна, однако историки полагают, что она была мертва на тот момент, когда в январе-марте 1475 года парламент лишил Роберта и Ричарда Уэллсов всех наград, в том числе и баронских титулов, которые после смерти Джоан должны были унаследовать единокровный брат Ричарда Джон и троюродный брат Джоан и Роберта — Кристофер Уиллоуби. По мнению историков, это лишение титулов было гарантией того, что супруг Джоан получит её владения после её смерти в пожизненное пользование, что и произошло 23 января 1475 года. Кроме того, Гастингс заседал в парламенте с 14 ноября 1482 года по 9 декабря 1483 года как лорд Уэллс.

Акт о лишении прав Роберта и его отца был отменён первым парламентом Генриха VII. С этого момент титул лорда Уэллса был передан дяде Роберта Джону. Поскольку Гастингс был лишён титула, в качестве компенсации ему было позволен оставить в пожизненном пользовании владения Уэллсов. Титул и владения матери Уиллоуби были переданы Кристоферу Уиллоуби.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в XV веке
8
Казнённые при Йорках
Обезглавленные в Англии
Роберт
Роберт